Andrzej Apostoł – jeden z dwunastu apostołów
 Apostoł Andrzej – obraz El Greca